Ха́зард (, ) может означать:

Люди 
Фамилия
  (1844—1921) — 20-й мэр Лос-Анджелеса (1889—1892).
  (род. 1952) — британский каратист.
  (1929—2018) — американский профессор права, директор Американского института права (1984—1999).
  (1700—1738) —  колонии Род-Айленд (1734—1738).
  (род. 1960) — английский футболист.
 Хазард, Конор (род. 1998) — североирландский футболист.
  (1921—2000) — американский композитор, оркестровщик, дирижёр и сочинитель песен.
  (1948—2008) — американский музыкант.
  (1702—1751) —  колонии Род-Айленд (1750—1751).
  (1934—2017) — адмирал ВМФ США.
  (1801—1888) — американский промышленник, политик и реформатор.
  (1881—1945) — американский предприниматель.
 Хазард, Сирил — британский астроном
  (1610 — после 1677) — один из девяти  Ньюпорта (штат Род-Айленд, США).
  (1744—1817) — американский бизнесмен и издатель.
 Хазард, Эдит (урожд. Лаудон, род. 1964) — шотландская кёрлингистка, чемпионка мира, участница зимних Олимпийских игр 1998.
  (1790—1865) — американский бизнесмен и инженер.

Имя
  (1842—1918) — американский альпинист, политик и писатель.

Второе имя
 Перри, Оливер Хазард (1785—1819) — американский флотоводец (коммодор).

Топоним 
  — город в Кентукки (США).
  — деревня в Небраске (США).
  — горный хребет в Тасмании (Австралия).

Hazard 
  — британский журнал (изд. с 1976 г.)
 Эль-Хазард — японское аниме (1995—1996).

Музыка
  — песня (1992) Ричарда Маркса.
  — альбом (2009) Ванессы Аморози.

Корабли ВМФ Великобритании
  — на службе с 1744 по 1749 гг.
  — на службе с 1794 по 1817 гг.
  — на службе с 1837 по 1866 гг.
  — на службе с 1894 по 1918 гг.

См. также 
 Опасность (значения)
 Риск (значения)
 Хаззард
 Азар